Kobalt(II)oxide, CoO
 Kobalt(III)oxide, Co2O3
 Kobalt(II,III)oxide, Co3O4